Scudetto (italienisch für Abzeichen; Meistertitel) steht für

 Kühlergrill von Autos der Marke Alfa Romeo, siehe Alfa Romeo#Kühlergrill 
 umgangssprachliche Bezeichnung in Italien für den Meistertitel der Serie A, siehe Serie A#Meistertitel
 Scudetto (Album), CD des italienischen Pop-Sängers Galeffi